Gronsdorf ist der Ortsname von

 Gronsdorf (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gronsdorf (Haar), Ortsteil der Gemeinde Haar, Landkreis München, Bayern